Уленбек () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Уленбек, Джордж Юджин (1900—1988) — американский физик голландского происхождения.
 Уленбек, Карен (род. 1942) — американская математик и педагог.
 Уленбек, Кристиан Корнелиус (1866—1951) — нидерландский лингвист, профессор.